CKY (groupe) est le nom d'un groupe de musique dirigé par Jess Margera.
 CKY (série) est le nom d'une série de vidéos initiée par Bam Margera, son frère.